Hierba de San Roberto puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erodium malacoides; o
 el nombre común de la planta Geranium robertianum.